Enough, inglese per abbastanza, può riferirsi a:

Cinema 
 Via dall'incubo (Enough) – film statunitense del 2002 diretto da Michael Apted
 Enough – film thailandese del 2017 diretto da Thanamin Wongsakulpach

Cortometraggi 
 Enough – cortometraggio del 2017 diretto da Christina Raia
 Enough – cortometraggio del 2017 diretto da Seri DeYoung
 Enough – cortometraggio del 2017 diretto da Presley Impson

Televisione 
 I difensori (Enough) – episodio della quinta stagione della serie televisiva CSI: NY
 Contro ogni regola (Enough) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Tru Calling

Musica 
 Enough – singolo di Tarja Turunen
 Enough – canzone di Cat Power dall'album Myra Lee
 Enough – canzone di Chris Tomlin dall'album Not to Us
 Enough – canzone dei Default dall'album Elocation
 Enough – canzone dei Disturbed dall'album Indestructible
 Enough – canzone di Flume ft. Pusha T dall'EP Skin Companion EP II
 Enough – canzone di Jessica Sierra dall'album Rebound
 Enough – canzone di Keke Wyatt dall'album Unbelievable
 Enough – canzone dei Sevendust dall'album Chapter VII: Hope & Sorrow
 Enough – canzone di Simply Red dall'album A New Flame
 Enough – canzone di Delta Goodrem ft. Gizzle dall'album Wings of the Wild
 Enough – canzone dal musical In the Heights
 Enough – EP dei Boy Story del 2018

Altro 
 Enough, Missouri – città fantasma negli USA
 Enough: Staying Human in an Engineered Age – libro del 2003 di Bill McKibben